Pomarancio eller Il Pomarancio avser tre italienska konstnärer födda i Pomarance i Toscana:

 Antonio Circignani (1560–1620)
 Niccolò Circignani (omkring 1520–1597)
 Cristoforo Roncalli (omkring 1552–1626)

Namnförgreningssidor